Шампионска лига 2022/23 е 68-ото издание на най-престижния европейски клубен турнир, организиран от УЕФА и 31-ото издание откакто турнирът се нарича Шампионска лига, а не Купа на европейските шампиони. Финалът е планиран да се играе на 10 юни 2023 г. на Олимпийския стадион „Ататюрк“ в Истанбул. Представителите на Русия са наказани да не участват в турнира поради руското нападение срещу Украйна.

Предварителен кръг 
В предварителния кръг участват шампионите на четирите първенства с най-нисък коефициент според ранглистата на УЕФА. Отборите участват в полуфинална фаза от по една среща, като победителите от полуфиналите се срещата в една среща, за да определят участника в първия квалификационен кръг. Отпадналите от този кръг отбори ще участват във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите 2022/23.

Жребият за първия квалификационен кръг е изтеглен на 7 юни 2022 г. Полуфиналите са на 21 юни, а финалът на 24 юни 2022 г. Всички срещи се играят на стадион Викингсвьолур в Рейкявик (Исландия).

 Полуфинал

 Финал

Квалификационни кръгове

Първи квалификационен кръг 
В първия квалификационен кръг участват 30 отбора: към победителя от предварителния кръг се включват 29 шампиона. Отпадналите от този кръг отбори ще участват във втория квалификационен кръг на Лига на конференциите 2022/23.

Жребият за първия квалификационен кръг е изтеглен на 14 юни 2022 г. Първите срещи се провеждат на 5 и 6 юли 2022 г., а реваншите – на 12 и 13 юли 2022 г.

Втори квалификационен кръг 
Вторият квалификационен кръг се дели на два потока – шампионски и нешампионски. В шампионския поток се състезават 15 победителя от първия квалификационен кръг заедно с пет шампиона, които се присъединяват в този кръг. В нешампионския поток се състезават четири вицешампиона от първенства, чиито коефициент дава право на участие на два отбора в Шампионската лига.

Жребият е изтеглен на 15 юни 2022 г. Първите срещи се провеждат на 19 и 20 юли 2022 г., а реваншите – на 26 и 27 юли 2022 г. Отпадналите от този кръг отбори участват в третия квалификационен кръг на Лига Европа 2022/23.

Трети квалификационен кръг 
Третият квалификационен кръг включва в шампионския поток два шампиона и 10 победителя от втория квалификационен кръг. В нешампионския поток редом с двата победителя от втория квалификационен кръг се включват и шест отбора, които не са шампиони, но поради коефициента на първенството, в което участват, придобиват право на участие в турнира.

Жребият за третия квалификационен кръг е изтеглен на 18 юли 2022 г. Първите срещи се провеждат на 2 и 3 август 2022 г., а реваншите – на 9 август 2022 г. Отпадналите от шампионския поток ще участват в плейофите на Лига Европа 2022/23, докато отпадналите от нешампионския поток се класират за груповата фаза на Лига Европа 2022/23.

Плейоф 
Жребият за плейофите е изтеглен на 2 август 2022 г. Първите срещи се играят на 16 и 17 август 2022 г., а реваншите – на 23 и 24 август 2022 г. В шампионския поток се включват два шампиона редом с шестте победителя от третия квалификационен кръг. Отпадналите от този кръг отбори ще участват в груповата фаза на Лига Европа 2022/23.

Групова фаза 

Жребият се провежда в Истанбул (Турция) на 25 август 2022 г. Отборите са разделени в четири урни в зависимост от коефициентите им в ранглистата на УЕФА. Единствено отборите в първа урна включват шампионите на седемте първенства с най-висок коефициент според ранглистата на УЕФА плюс миналогодишния носител на Лига Европа, независимо от техните клубни коефициенти. 32-та отбора са изтеглени в 8 групи по 4 отбора, като отбори от една и съща държава не могат да се паднат в една група.

В групата отборите играят на принципа „всеки срещу всеки“ на разменено гостуване. Мачовете се играят на 6 и 7 септември, 13 и 14 септември, 4 и 5 октомври, 11 и 12 октомври, 25 и 26 октомври и 1 и 2 ноември 2022 г. Първите два отбора от всяка група се класират за елиминационната фаза, третият отбор в групата отива в предварителния елиминационен кръг на Лига Европа, а последният отпада. Айнтрахт Франкфурт прави дебют в груповата фаза.

Група А

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Фаза на директни елиминации

Осминафинали

Четвъртфинали

Полуфинали

Финал

Вижте също 
 Лига Европа 2022/23
 Лига на конференциите 2022/23

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт на Шампионска лига на УЕФА

Европейска шампионска лига
Сезон 2022/23 във футбола